Населението на Сърбия през 2002 година е 7 498 001 души.

Възрастов състав 
Средната възраст на населението през 1997 година е 39.2, а през 2007 година е 41.1 години.

Коефициент на плодовитост 
 2008 – 1.43
 2009 – 1.45

Прираст на населението

Естествен прираст

Урбанизация 
През 2005 година градското население е 57,2 %, а селското 42,8 %.

Етнически състав

Език 
Официален език в Сърбия е сръбският, майчин за 92,88 % от населението на страната.

Галерия

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници